Ulises hace referencia a:

Ulises 
 Odiseo o Ulises, héroe legendario que aparece por primera vez en la Ilíada y es el personaje principal de la Odisea, historias atribuidas a Homero.
 Ulises (novela), novela del escritor irlandés James Joyce publicada en 1922.
 Ulises (poema), poema de Alfred Tennyson (1809-1892).
 Ulises (cómic), superhéroe de Marvel Comics creado en 1990 por Peter David.
 La familia Ulises, una serie española de historietas costumbristas creada en 1944 por Joaquín Buigas y Marino Benejam, una de las clásicas del TBO.
 Ulises 31, serie de dibujos animados franco-japonesa de 1981.
 Ulises (película), película del director italiano Mario Camerini estrenada en 1954.
Ulises, personaje del videojuego de estrategia en tiempo real Age of Mytholog.

Ulysses
 Ulysses (sonda espacial), sonda espacial para el estudio del sol lanzada en 1990.
 Ulysses S. Grant, 18.º presidente de los Estados Unidos.

Localidades en Estados Unidos
 Ulysses (Kansas)
 Ulysses (Nebraska)
 Ulysses (Nueva York)
 Municipio de Ulysses (condado de Butler, Nebraska)
 Municipio de Ulysses (condado de Potter, Pensilvania)